Need for Speed: Most Wanted puede referirse a:

Need for Speed: Most Wanted (videojuego de 2005), desarrollado por EA Black Box
Need for Speed: Most Wanted (videojuego de 2012), desarrollado por Criterion Games